Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 2 серпня (попередні запливи і півфінали) і 3 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 2 серпня о 10:28.

Півфінали
Півфінали розпочались 2 серпня о 17:53.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 3 серпня о 18:54.

Примітки 

200 метрів комплексом (жінки)